Un hypercube peut désigner :

Mathématiques 
 une famille de graphes
 un objet géométrique.

Informatique décisionnelle 
 L'hypercube OLAP : une représentation abstraite d'informations multidimensionnelles.

Jeu 
 Hypercube : des Cubes magnétiques de différentes marques, des puzzles ou casse-têtes faits de billes magnétiques qui s'empilent pour former un cube.

Cinéma 
 Cube² : Hypercube : un film canadien de 2002 réalisé par Andrzej Sekula. Il est la suite de Cube réalisé par Vincenzo Natali en 1997.

Homonymie